Carl Moltke kan syfta på flera personer:

 Carl Emil Moltke (1773–1858), dansk greve och godsägare
 Carl Moltke (1798–1866), dansk greve, godsägare och minister
 Carl Moltke (1867–1955), dansk generalmajor
 Carl Moltke (1869–1935), dansk greve, utrikesminister och diplomat
 Carl Moltke (1907–1985), greve och ämbetsman